Les Briosi (Brioso, Breoso ou Brugloso) sont une famille patricienne de Venise, venue de Padoue en 940.Ils produisirent des tribuns antiques.  En 956, ils firent ériger l'église San Simeone Profeta et en 1296, l'église San Michele in Isola. 

La famille s'éteint en 1381 par un Zuane, juge al Mobile; il sera noté sous l'ancien nom de sa famille : Berdosi.

Notes

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.
 Famiglie Patrizii Venete ()

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien